The Time of Our Lives est le titre de plusieurs œuvres :  
 , série télévisée australienne ;  
 The Time of Our Lives, album de la chanteuse américaine Miley Cyrus ;
 The Time of Our Lives, chanson d'Il Divo et de Toni Braxton.